FK Sjirak är en fotbollsklubb i Gjumri i Armenien, bildad 1958. Reperesentationslaget spelar sina hemmamatcher på Gjumri stadion. Laget har (efter säsongen 2014/2015) blivit armeniska herrmästare fyra gånger.

Titlar 
 Armeniska fotbollsligan: 4
 1992, 1994, 1999, 2012–13; 

 Armeniska cupen: 2
2011–12, 2016–17; 

 Armeniska supercupen: 5
1997, 2000, 2003, 2013, 2017;

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 7 maj 2019

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats 
 FK Sjirak på Soccerway

s
s